Лоде — власна назва.

Персоналії

Прізвище 
 Лоде (рід) — німецький шляхетний рід.

Топоніми

Лоде — німецька назва Колувере.

Лоде (Італія)